Bahr el-Ghazal (Bahr al-Ghazal en anglais) désigne plusieurs entités géographiques :

Hydronyme 
 Bahr el-Ghazal, ancienne rivière du Tchad, qui se dirigeait du lac Tchad vers la dépression du Bodélé ou pays bas du Tchad, dans le sens Sud-Ouest / Nord-Est.
 Bahr el-Ghazal, la rivière du Soudan du Sud, affluent du Nil Blanc

Toponyme 
 Bahr el-Ghazal, la région sud-soudanaise, qui comprend quatre des 10 États du pays, dont :
 Chamal Bahr al-Ghazal, Bahr el-Ghazal septentrional
 Gharb Bahr al Ghazal, Bahr el-Ghazal occidental
 Barh el Gazel, la région tchadienne

Autres 
Bahr el-Ghazal (cheval), race de chevaux du Tchad

Voir aussi 
 
Homonymie d'hydronyme